Märchenschloss steht für:
 ein Schloss, das laut der idealisierten Vorstellung wie in einem Märchen aussieht, siehe Schloss (Architektur)
 Schloss Neuschwanstein in Schwangau, Bayern, Deutschland
 das Schweriner Schloss in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland

Das Märchenschloß steht für: 
 Das Märchenschloß, deutscher Kinderfilm aus dem Jahr 1961